Deux classes de navires de lUS Navy portent le nom de classe Tennessee:
 la , une classe de quatre croiseurs cuirassés construits au début du  ;
 la , une classe de deux cuirassés qui participent à la Seconde Guerre mondiale.